Nathan Burns (Orange, 7 de maio de 1988) é um futebolista profissional australiano, atacante, milita no Wellington Phoenix FC.

Carreira 
Burns integrou o elenco da Seleção Australiana de Futebol, campeão da Copa da Ásia de 2015.

Títulos 
AEK Atenas
Copa da Grécia: 2010–11

Austrália
Copa da Ásia: 2015

Individual
Wellington Phoenix - Futebolistas do Ano: 2014-15

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Austrália
Futebolistas do Adelaide United Football Club
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Kerkyra FC
Futebolistas do Newcastle United Jets Football Club
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club
Futebolistas do Football Club Tokyo
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015